Lalumière est un nom de famille notamment porté par :

 Catherine Lalumière (1935-) femme politique française
 Guy Lalumière (1930-2021) designer-graphiste et photographe québécois
 Jean-Claude Lalumière (1970-), romancier français 
 Pierre Lalumière (1930-1996), juriste et homme politique français